Корона Корвина или Венок Корвина () — венгерская ежегодная премия, созданная в 1930 году во время правления Миклоша Хорти, регента Венгерского королевства, как одна из высших наград за выдающиеся достижения в художественной и интеллектуальной жизни Венгрии.

Число «живых» лауреатов «Короны Корвина» не могло превышать шестидесяти человек. Были также установлены дополнительные награды: главная цепь Корвина и значок Корвина, которые могли носить только 12 человек.

Премия существовала до конца регентства. Последний раз была присуждена в 1943 году .

В числе лауреатов «Короны Корвина» были:
 1930 — Гизи Байор, актриса
 1930 — Бела Барток, композитор
 1930 — Глац, Оскар, художник
 1930 — Ференц Гутира, биолог
 1930 — Лайош Зилахи, писатель
 1930 — Кальман Кандо, учёный-электротехник
 1930 — Жигмонд Кишфалуди-Штробль, скульптор
 1930 — Золтан Кодай, композитор
 1930 — Михай фон Ленхосек, учёный-медик
 1930 — Ференц Оршош, учёный-медик
 1930 — Бела Сабадош, композитор
 1930 — Сесиль Тормей, писательница
 1930 — Дезо Чанки, историк 
 1930 — Липот Фейер, математик
 1930 — Балинт Хоман, историк
 1935 — Ференц Мольнар, писатель
 1937 — Дьюла Немет, лингвист
 1937 — Альберт Сент-Дьёрдьи, биохимик
 1939 — Вильмош Аба-Новак, художник
 1940 — Карой Кош, архитектор
 1940 — Янош Шеффлер, богослов
 1940 — Арон Тамаши, писатель
 1942 — Эде Затурецкий, музыкант
 1943 — Франц Легар, композитор
 1943 — Имре Лукинич, историк

С конца 1990-х годов в парламенте Венгрии обсуждается вопрос о возрождении этой премии.

Примечания

Ссылки 
 MAGYAR CORVIN-LÁNC

Премии Венгрии
Награды, появившиеся в 1930 году
Исчезли в 1943 году
1930 год в Венгрии
Появились в 1930-е годы в Венгрии